Jerry Haatrecht (1960–1989), Surinaams-Nederlands voetballer
 Winston Haatrecht (1963), Surinaams-Nederlands voetballer en zaakwaarnemer